Стефан Едберг је освојио турнир. У финалу је победио Андреа Агасија резултатом 6-4, 5-7, 7-6, 7-6.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Тенис 1990.